Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Andrej Česnokov.

Michael Chang ha battuto in finale Andrej Česnokov 6–3, 6–4, 7–5.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jim Courier (terzo turno)
  Pete Sampras (terzo turno)
  Michael Stich (semifinali)
  Guy Forget (secondo turno)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Petr Korda (terzo turno)
  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Karel Nováček (terzo turno)

  David Wheaton (secondo turno)
  Andre Agassi (terzo turno)
  Sergi Bruguera (quarti di finale)
  Michael Chang (campione)
  Magnus Gustafsson (terzo turno)
  Derrick Rostagno (terzo turno)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992
ATP Tour 1992